Clàudia Acte, amant de l'emperador Neró d'origen esclau comprada a l'Àsia Menor i alliberada 
 Acte administratiu, declaració per part d'una administració pública d'una voluntat potestativa diferent de la voluntat reglamentària 
 Acte de bondat altruista, acció altruista fet per una o més persones que desitgen ajudar o fer feliç un individu 
 Acte de cort (acta curiae), accions i/o pactes acordats durant una Cort tinguda en els estats de la Corona d'Aragó 
 Acte jurídic, fet en el que intervé la voluntat humana i que produeix efectes jurídics 
 Acte fallit, comportament anòmal del subjecte que deixa entreveure motivacions de l'inconscient que una conducta sense error no deixaria fer evidents
 Acte de fe, cerimònies multitudinàries que realitzava la Inquisició 
 Acte de parla, unitat funcional de comunicació, és a dir, quan el parlant intervé parlant
 Acte propi, principi general del dret que manté la inadmissibilitat d'actuar contra els propis actes
 Acte sexual o relació sexual, conjunt de comportaments que realitzen dos o més éssers de distint sexe
 Acte (teatre), part d'una obra de teatre, d'òpera o d'opereta
 Apol·lònia d'Acte, ciutat de la península d'Acte a la Calcídia